Сулаквелидзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Сулаквелидзе, Аполон Алмасханович (1871—1936) — грузинский политик, член Учредительного собрания Республики Грузия.
 Сулаквелидзе, Виктор Самсонович (1919—1984) — ген.-майор, д.т.н., профессор.
 Сулаквелидзе, Тенгиз Григорьевич (род.1956) — советский футболист.